Андрей Головко:
 Головко, Андрей Валентинович (род. 1977) — украинский футболист, нападающий.
 Головко, Андрей Валерьевич (род. 1980) — казахстанский лыжник.
 Головко, Андрей Васильевич (1897—1972) — советский украинский писатель.
 Головко, Андрей Григорьевич (1964) — советский и российский борец вольного стиля.
 Головко, Андрей Сидорович (1903—1981) — советский военачальник, генерал-майор.